Альберих II Сполетский (; —) — римский патриций и сенатор с 932 года. Сын Альбериха I и Марозии.

Биография 
После смерти Альбериха I Марозия вышла замуж за Гвидо Тосканского, а после его смерти за короля Италии Гуго Арльского. Оскорбление, нанесённое последним своему пасынку Альбериху II, стало в 935 году поводом восстания римлян и изгнания Гуго. После этого Альберих захватил верховную светскую власть в Риме, а свою мать Марозию и своего брата папу Иоанна XI заключил в тюрьму, где они оставались до самой своей смерти. В 946 году Гуго был вынужден признать власть Альбериха над Римом.

Пять пап римских во время правления Альбериха II были лишь безвольными марионетками в его руках. Он умер в 954 году, после 22-летнего правления.

Сын Альбериха II от Альды Арльской (дочери Гуго Итальянского), Октавиан, наследовал светскую власть над Римом, с которой он осенью 955 года, будучи под именем Иоанна XII избран в папы, соединил и духовную.

Примечания

Литература 
 Girolamo Arnaldi. Alberico di Roma. // Alberto M. Ghisalberti (Hrsg.): Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 1 (Aaron-Albertucci), Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1960.
 Friedrich Wilhelm Bautz. Alberich II. // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 1, Bautz, Hamm 1975. 2., unveränderte Auflage Hamm 1990, ISBN 3-88309-013-1, Sp. 78.
 Theo Kölzer. Alberich. // Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 1, Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8, Sp. 280—281.

Ссылки 
 Central Italy

Герцоги Сполето
Графы Тускулумские
Правители Европы X века
Персоналии Итальянского королевства X века
Персоналии:Средневековый Рим